Woodham (Buckinghamshire)
 Woodham (Durham)
 Woodham (Surrey)
Zobacz też
 Woodham Ferrers 
 Woodham Walter 
 Woodham Mortimer
 South Woodham Ferrers